Le Jeu Lumni est une émission de télévision présentée par Alex Goude et diffusée du lundi au samedi à 19h40 sur France 4.

Principe et règles 
Le jeu fait participer une équipe de deux candidats âgés de 6 à 12 ans.

Chaque candidat doit répondre à 5 questions à choix multiples (QCM). Ces questions sont annoncées par différents thèmes : français, histoire, géographie, anglais, sciences, mathématiques, éducation morale et civique, attention (capacité de concentration).

À l'énoncé du thème de chaque question, le candidat correspondant doit choisir un nombre de cases (2, 3 ou 4 cases) pour faire progresser son pion sur le plateau de jeu virtuel (comportant un total de 20 cases). Le nombre de réponses proposées à la question est alors identique au nombre de cases choisies par le candidat.

Si sa réponse est exacte, le compteur de point commun au duo de candidats est augmenté selon le nombre de cases choisies par le candidat. Si sa réponse est inexacte, le compteur de point commun au duo de candidats reste inchangé.

Les deux candidats progressent chacun sur un parcours différent.

Sur ce parcours, des cases jaunes spéciales (dites "bonus") permettent au candidat de remporter soit un cadeau à son seul bénéfice, soit un "booster" (son pion avance de 2, 3, 4 ou 5 cases de plus, et le compteur de point commun au duo de candidats est alors augmenté d'un nombre de points identique au nombre de cases).

Les joueurs ont à leur disposition 2 "jokers" qui ne peuvent être utilisés qu'une seule fois : la "gomme" qui permet d'effacer une mauvaise réponse sur une question, et "l'appel à la famille" qui permet à l'enfant de se concerter avec son accompagnateur pour trouver plus facilement la bonne réponse.

Enfin, si le score cumulé du duo de candidats est égal ou supérieur à 30 avant la fin du jeu, le duo est déclaré gagnant et ils remportent tous les deux un "super cadeau" identique. Si le score cumulé du duo de candidats est inférieur à 30 après la dixième question, le duo de candidats est déclaré perdant et ils reçoivent tous les deux un lot de consolation identique.

Alex Goude est accompagné par un professeur des écoles qui apporte des précisions sur les réponses aux questions données.

Saisons 
La saison 1 a débuté le 6 juillet 2020 et s'est terminée le 28 août 2020 (rediffusions des épisodes de juillet au mois d'août). L'émission était diffusée sur France 4 de 13h30 à 14h.

La saison 2 a débuté le 31 août 2020. L'émission est diffusée sur France 4 à 19h40, après le Club Lumni.

Notes et références 

Émission diffusée sur France 4